Destroyer – pseudonim Daniela Bejara
 Destroyer – album Gorgoroth
 Destroyer – album KISS
 Destroyer – piosenka i singel